„Тексас“ () е бритпоп, поп рок, алтернативна група от Шотландия, Великобритания.

Основана е през 1986 г. в Глазгоу от Джони Макелън. Името на групата е взето от филма Paris, Texas на германския режисьор Вим Вендерс.

„Тексас“ е смятана за една от най-успешните групи във Великобритания и като цяло в Европа. През 1999 г. е най-често пусканата група в британското радио. Известни нейни хитове са I Don’t Want A Lover, Say What You Want, Summer Son, Inner Smile.

Дискография

Студийни албуми 
 1989: Southside
 1991: Mothers Heaven
 1993: Ricks Road
 1997: White on Blonde
 1999: The Hush
 2003: Careful What You Wish For
 2005: Red Book
 2013: The Conversation

Компилации 
 2000: The Greatest Hits
 2004: I Don't Want a Lover: The Collection
 2015: Texas 25

Live албуми 
 1999: Live From Barrowland Ballroom (Live-Album)
 2007: The Complete BBC Sessions (2CD)

В класациите

Албуми

Сингли

Външни препратки 
  Официален международен уебсайт на „Тексас“
  Официална уебсайт на „Тексас“ на немски 
  „Texas“ в laut.de

Британски поп групи
Музикални групи в Глазгоу
Музикални групи с певици